Kroatiens fotbollslandslag kan avse
Kroatiens herrlandslag i fotboll
Kroatiens damlandslag i fotboll